Motociklistična Velika nagrada Katalonije 2007 je bila sedma dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2007. Potekala je 10. junija 2007.

Razred MotoGP

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2007
2007